Horvátország
Drávavásárhely (Nedelišće), Muraköz megye
 Magyarország
Hódmezővásárhely, Csongrád-Csanád megye
Kisvásárhely, Zala megye
Somlóvásárhely, Veszprém megye
 Románia
Erdővásárhely (Oşorhel), Kolozs megye
Fugyivásárhely (Oşorhei), Bihar megye
Gyerővásárhely (Dumbrava), Kolozs megye
Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc), Kovászna megye
Marosvásárhely (Târgu Mureş), Maros megye
Zsilvásárhely (Târgu Jiu), Gorj megye
Szlovákia
Vásárhely (Trhovište), Kassai kerület, Nagymihályi járás
Vásárhely, Magyarszőgyén része
Szerbia
Torontálvásárhely (Debeljača), Dél-bánsági körzet, Vajdaság